«Aphrodite» — одинадцятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Альбом вийшов 5 липня 2010 через лейбл Parlophone.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone